Onderdistrict in Indonesië
 Aramo (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Nias Selatan in de provincie Noord-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Aramo (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Nias Selatan in de provincie Noord-Sumatra